Carnarvon Airport kan syfta på följande platser:

Australien 

 Carnarvon Airport (flygplats i Australien), Western Australia,

Sydafrika 

 Carnarvon Airport (flygplats i Sydafrika), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar